Hänssler steht für:
Unternehmen
 Hänssler-Verlag, ehemaliger christlicher Verlag, heute im SCM-Verlag

Personen:
 Erica Hänssler (1947–2016), Schweizer Schauspielerin, Theaterautorin und Theaterleiterin

Siehe auch:
 Henssler
 Hensler